Василий Иванович Зайцев (1911—1982) — советский военачальник, Герой Советского Союза (1945), генерал-майор танковых войск (1954). В годы Великой Отечественной войны — командир танковой бригады, подполковник.

Молодость 
Василий Иванович Зайцев родился 12 февраля 1911 в деревне Каверино ныне Ясногорского района Тульской области в семье рабочего. Русский. В 1926 году вместе с отцом переехал в Тулу, где окончил среднюю школу имени Коминтерна. Затем работал слесарем на фабрике «Феникс» и заводе имени Крыленко (впоследствии — завод «Красный Октябрь» и ПО «Туласантехника»). Член ВКП(б)/КПСС с 1931 года.

Довоенная служба 
Призван в РККА в июне 1932 года. В 1934 году окончил Орловскую бронетанковую школу имени М. В. Фрунзе. Проходил службу в танковых войсках Киевского военного округа: командовал танком в механизированном полку 3-й Бессарабской кавалерийской дивизии, с октября 1935 — танковым взводом механизированного полка 23-й кавалерийской дивизии. В октябре 1937 года переведён в Московский военный округ и назначен командиром танкового взвода в 13-й механизированной бригаде, а через месяц, в ноябре назначен начальником штаба батальона 13-й танковой бригады. С июля 1939 года служил в 37-й легкотанковой бригаде: помощник начальника штаба батальона, начальник 1-й (оперативной) части штаба бригады.

Великая Отечественная война 
В начале Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, был направлен на учёбу в Военную академию РККА имени М. Ф. Фрунзе. При прорыве немецких войск на Московском направлении в октябре 1941 года в составе группы слушателей был направлен на фронт и участвовал в битве за Москву, после начала контрнаступления советских войск под Москвой возвращён в академию и окончил её ускоренный курс в апреле 1942 года. С апреля 1942 года служил начальником штаба 163-й танковой бригады, формирующейся в Московском военном округе. В июле 1942 года в составе бригады вступил в бой на Сталинградском фронте, но в ходе кровопролитнейшей Сталинградской битвы уже в августе был тяжело ранен. По выздоровлении с октября 1942 года был старшим помощником начальника оперативного отдела штаба 8-го танкового корпуса на Западном фронте. Вскоре корпус был переформирован в 3-й механизированный корпус, Зайцев остался при этой на той же должности и участвовал в рядах корпуса в операции «Марс». В феврале 1943 года направлен в формирующейся на Урале 30-й Уральский добровольческий танковый корпус, где был назначен помощником начальника штаба 197-й танковой бригады по оперативной работе, в октябре 1943 — старшим помощником начальника штаба корпуса по оперативной работе (корпус в то время за отличия в боях получил гвардейское наименование и был переименован в 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус).  

В мае 1944 года был переведён из штаба корпуса в строй и назначен начальником штаба 61-й гвардейской Свердловской танковой бригады (10-й гвардейский танковый корпус, 4-я танковая армия, 1-й Украинский фронт). Участвовал в Орловской, Брянской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской наступательных операциях.  

В самом начале Висло-Одерской наступательной операции в бою 13 января 1945 года был убит командир бригады гвардии полковник Н. Г. Жуков и гвардии подполковник 3айцев на поле боя заменил его (позднее был утверждён в должности командира). В ходе этой операции с 13 января по 1 февраля 1945 года бригада прошла в боями на острие наступавшей танковой армии свыше 450 километров и одной из первых вышла к Одеру, далеко опередив даже отступавшие немецкие войска. С ходу на подручных средствах танкисты бригады форсировали Одер, стремительно атаковали и уничтожили гарнизон города Штейнау (ныне Сьцинава, Польша) и тем самым обеспечили надёжное удержание захваченного плацдарма. Успешные действия 61-й гвардейской танковой бригады внесли большой вклад в успех войск 4-й гвардейской танковой армии в этой операции. За январь 1945 года танкисты бригады уничтожили до 4 000 солдат и офицеров противника, подбили 47 танков и 50 бронетранспортёров и 25 иных бронемашин, подавили до 60 артиллерийских батарей и 35 пулемётных точек, сожгли до 450 автомобилей и 3 железнодорожных эшелона. Сам гвардии подполковник 3айцев находился всё время в боевых порядках, умело руководил боем. 

«За образцовое выполнение заданий командования, мужество и героизм» гвардии подполковнику В. И. Зайцеву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6024).

После представления к званию героя сражался столь же отважно, участвовал в Берлинской наступательной операции. В ходе Пражской операции его бригада прошла с боями свыше 150 километров, с ходе захватила стратегически важный перевал на пути к Праге в Рудных горах, утром 9 мая 1945 года с боем вошла в Прагу. В этой операции бойцы бригаду захватили и уничтожили 3 550 солдат и офицеров, 8 танков и штурмовых орудий, 17 артиллерийских орудий, 285 автомашин и много иной военной техники. Наградой командиру стал орден Суворова.

Послевоенная служба 
После Победы продолжил службу в Советской Армии. С июля 1945 года служил начальником штаба 10-й гвардейской танковой дивизии 4-й гвардейской танковой армии, с марта 1947 по январь 1948 — начальником штаба 10-го гвардейского кадрированного танкового полка 4-й гвардейской кадрированной танковой дивизии. В 1949 году окончил Академические курсы усовершенствования офицерского состава. С ноября по декабрь 1949 года был начальником штаба 10-й гвардейской танковой дивизии, но практически сразу был направлен в академию.

В 1951 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. С апреля 1952 года — командир 9-й гвардейской механизированной дивизии. С сентября 1956 года — начальник Харьковского гвардейского танкового училища, которое возглавлял 10 лет. С 1966 года генерал-майор танковых войск 3айцев — в запасе. 

Жил в городе Харькове. Вёл активную воспитательную и общественную работу, написал книгу воспоминаний. Умер 13 апреля 1982 года. Похоронен в Харькове (ныне Украина) на Втором городском кладбище.

Воинские звания  
 лейтенант (1936)
 старший лейтенант (1939)
 капитан (15.03.1941)
 майор (20.10.1942)
 подполковник (4.07.1944)
 полковник (7.10.1949)
 генерал-майор танковых войск (31.05.1954)

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (6.04.1945)
 2 ордена Ленина (6.04.1945)
 2 ордена Красного Знамени (1944)
 орден Суворова 2-й степени (27.06.1945)
 орден Александра Невского (14.04.1944)
 орден Красной Звезды
 медаль «За боевые заслуги» (3.11.1944)
 другие медали.
 награды иностранных государств

Публикации 
 Зайцев В. И. Гвардейская танковая : [61-я гвард. Сверлов.-Львов. танковая бригада]. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989. — 188 с.
 Зайцев В. И. Бой на Варте / В. И. Зайцев // Ленинский путь. — 1970. — 14 марта.

Примечания

Литература 
 
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975 гг.). Том 3. Командный состав танковых войск. Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2017. — ISBN 978-601-7887-15-5 — С.198—200.
 Зайцев Василий Иванович // Тульский биогр. слов. : в 2 т. — Тула, 1996. — Т. 1 : (А — Л). — С. 216.
 Зайцев Василий Иванович // Люди Ясногорья : биогр. слов. — Тула, 2009. — Вып. 1. — С. 42.
 Зайцев Василий Иванович // Туляки — Герои Советского Союза. — Тула, 1967. — С. 167—168.
 Елькин А. Новому поколению // Елькин, А. Приобщение к подвигу / А. Елькин. — Тула, 1975. — С. 182—186.
 Минутко И. Решающие мгновения / И. Минутко // 
 Боть В. И. Туляки в обороне Сталинграда / В. И. Боть // Рюкзачок знаний. — 2008. — № 1. — С. 12—13.
 Зайцев Василий Иванович : (ясногорцы — Герои Советского Союза) // Ленинский путь. — 1969. — 22 февр.

Ссылки 
 
 В. И. Зайцев на сайте «Танковый фронт»
 Зайцев Василий Иванович. Гвардейская танковая (мемуары).
 

Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Участники Ржевской битвы
Участники Курской битвы
Выпускники Орловского бронетанкового училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Мемуаристы СССР
Члены КПСС
Похороненные на 2-м городском кладбище Харькова